Charles de Balsac (1545-1599), mignon  du roi Henri III ;
  (1542-1590), frère du précédent ;
 Charles de Balsac (-1610), fils du précédent ;
 Charles de Balsac (-1625), évêque de Noyon.

Notes et références